Первая лига 1962/1963 () — 37-й сезон чемпионата Чехословакии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чехословакии на rsssf.com

1962/1963
Чехословакия
Чехословакия
Спорт в Чехословакии в 1962 году
Спорт в Чехословакии в 1963 году